Eau – trójznak występujący w języku angielskim i francuskim
 Eau Claire – wieś w Stanach Zjednoczony, w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Eau Claire – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Eau Galle – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Eau Galle – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Eau Pleine – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Eau Pleine – miasto w Stanch Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Strony ujednoznaczniające